Antōnīs Kōnstantinidīs – allenatore di pallacanestro ed ex cestista cipriota
 Aristeidīs Kōnstantinidīs (... – ...) – ciclista su strada greco
 Dīmītrīs Kōnstantinidīs (1994) – calciatore greco
 Kōnstantinos Kōnstantinidīs (1972) – ex calciatore greco